Матч СССР — США по боксу 1974 года проходил 14 мая в Москве во дворце спорта «Лужники».

Официальный матч 
В состав американской команды в основном входили боксёры в возрасте 17-20 лет, представляющие южные штаты. Почти во всех боях американцы продемонстрировали выносливость и скорость. Так, Альберт Сандовал, пропустивший десяток мощных ударов в первом раунде и вчистую проигравший второй, в третьем раунде выглядел активнее Евгения Юдина. Джон Миллз в середине первой минуты боя побывал в нокдауне и весь первый раунд явно проигрывал Леониду Шапошникову, тем не менее, с каждым пропущенным ударом активизировался всё больше. Если советские боксёры, принимая вызов американцев, шли на размен ударами, то тут же начинали уступать соперникам. По этой причине Николай Анфимов проиграл Расселу Фиклингу. Советская сборная одержала победу в матче со счётом 7:4.

Первый неофициальный матч 
17 мая в Кисловодске прошёл неофициальный матч сборных СССР и США. Матч состоял из шести боёв. Советская команда одержала победу со счётом 4:2.

Второй неофициальный матч 
21 мая в Алма-Ате прошёл матч сборных Казахстана и США. Матч состоял из восьми боёв. Представители Казахстана одержали победу со счётом 5:3.

Примечания

Литература 
 
 
 

Матчи СССР — США по боксу
Международные спортивные соревнования в Москве
События 14 мая
Май 1974 года
Спорт в России в 1974 году
1974 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Кисловодске
Международные спортивные соревнования в Алма-Ате
Спорт в Казахстане в 1974 году
Международные соревнования по боксу в СССР
Международные соревнования по боксу в Казахстане
1970-е годы в Ставропольском крае